El nombre Isabel Rodríguez  puede referirse a:

 Isabel Rodríguez (siglo XVI), mujer soldado y médico española.
 Isabel Rodríguez-Larraín (1903-1991), socialite y compositora peruana.
 Isabel Rodríguez Bergareche (1975-), deportista española.
 Isabel Rodríguez García (1981-), política española.
 Isabel Rodriguez (n/d), artista filipina.